Березнянская сотня — военно-административная единица в составе Черниговского полка. После ликвидации полка в 1784 году преобразованы в населённые пункты.

Возникла около 1651—1654 годами, официально после Переяславского соглашения с Москвой. До 1672 года сотня находилась в составе Нежинского полка, затем перешла в состав Черниговского полка Гетманщины.

В 1669 из сотни выделено Стольненськую сотню. Гетман Иван Самойлович при реформировании полкового устройства Левобережной Украины в 1672 году, включил сотню в состав Черниговского полк, в составе которого она находилась до ликвидации в 1782 году. После её ликвидации населенные пункты сотни были включены в Черниговского наместничества.

В состав сотни входили такие населённые пункты, как: Волосковцы, Степановка, Стольное, Локнистое, Михайлово, Городище.

Сотники 
 Подгайный Семен (1654)
 Гоневський Савва Ионович (1660—1680)
 Грибовский Павел Мартынович (1676)
 Антонович Василий (1676—1689)
 Мокриевич Самойло Карпович(1689—1690)
 Мандрыка Прокоп (1688)
 Иваниченко Яков (1695)
 Скоропадский Василий Ильич (1697—1709)
 Иванович Михаил (1711)
 Бонаткевич (Бунаркевич) Василий (1711—1719)
 Лысенко Федор Иванович (1723—1728)
 Давыдович Иван (1724)
 Брежицький Александр (1730, 1731—1735)
 Лысенко Андрей Федорович (1744—1746)
 Михно Андрей (1742)
 Сахновский Каким (1748—1769)
 Сахновский Павел (1770—1782)

Литература 
 Административно-территориальное устройство Войска Запорожского 1648—1782 — Заруба В. М.; 2007 год

Полковые сотни Черниговского полка
Воинские части и формирования, созданные в 1651 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1784 году